Verbindlichkeit steht für:

 Verbindlichkeit, Verpflichtung eines Schuldners gegenüber seinem Gläubiger
 Verbindlichkeit (Recht und Moral), mehrere Bedeutungen
 Verbindlichkeit (Sozialverhalten), Charakter- oder Wesenszug des Verbindlichseins
 Verbindlichkeit von elektronischen Transaktionen, siehe Informationssicherheit #Motivation und Ziele der Informationssicherheit

Siehe auch:
 Naturalobligation (unvollkommene Verbindlichkeit)

hu:Kötelezettség